Мартин Лаас (); () — эстонский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура  «».

Карьера 
Мартин Лаас в 2018 - 2019 годах выступал за  американскую континентальную  велокоманду  Illuminate, которой принёс в сезоне 2019 года 8 побед, четыре из которых на этапах гонок категории 2.1. С 1 января 2020 года велогонщик присоединяется к команде мирового тура .
 Мартин Лаас: «Я очень рад присоединиться к команде Bora-hansgrohe. После того, как провёл время в тренировочном лагере с товарищами по команде и персоналом, у меня появилось ощущение, что в Bora-hansgrohe все чувствуют себя как в семье, что бывает не во всех командах. Кроме того, эта команда работает на исключительно профессиональном уровне, является одной из лучших в мире. Для меня самая важная задача на следующий год – с помощью команды адаптироваться к работе на уровне Мирового тура, расти вместе с товарищами по команде и персоналом. Это будет трудно, но, думаю, мне понравится. С нетерпением жду, когда начну помогать моим товарищам по команде во время гонок, сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь им добиться высоких результатов».

Достижения 

 2013
 3-й на Чемпионат Эстонии — индивидуальная гонка 
 3-й на Гран-при Риги
 2014
 4-й на Балтик Чейн Тур
 2015
 Тур Эстонии
 1-й в генеральной классификации
 1-й в очковой классификации
 1-й в молодёжной классификации
 1-й этап
 6-й на Чемпионат Европы  — групповая гонка 
 10-й на Тур Яньчэна 
 10-й на Coppa dei Laghi-Trofeo Almar
 2017
 4-й наЧемпионат Эстонии — групповая гонка
 2018
 Тур Таиланда
 1-й в очковой классификации
 4-й, 5-й и 6-й этапы
 8-й этап на Тур Японии
 Балтик Чейн Тур
 4-й в генеральной классификации
 1-й этап
 2019
 Тур Тайюаня
 1-й в очковой классификации
 2-й, 3-й, 5-й и 6-й этапы
 2-й, 4-й и 5-й этапы на Тур Кореи
 6-й этап на Тур Таиланда
 6-й, 7-й и 11-й этапы на Tour of Poyang Lake
 2-й на Гран-при Минска
 4-й на Чемпионат Эстонии — групповая гонка

Примечания

Ссылки 
  Лаас, Мартин на FirstCycling
 Лаас, Мартин Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Эстонии